

Musica
Classic Masters (April Wine)
Classic Masters (Blind Melon)
Classic Masters (Crowded House)
Classic Masters (General Public)
Classic Masters (Grand Funk Railroad)
Classic Masters (Queensrÿche)
Classic Masters (Sammy Hagar)